Horvátország
Susak falu Mali Lošinj községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Susak sziget az Adriai-tengerben Mali Lošinjtól nyugatra